Лагутин — русская фамилия; имеет женскую форму Лагутина.

Известные носители 
 Лагутин, Анисим Алексеевич (1898—1975) — старший сержант, Герой Советского Союза.
 Лагутин, Алексей Фёдорович (1922—1978) — Герой Социалистического Труда, бригадир тракторной бригады Джурунской МТС Актюбинской области.
 
 Лагутин, Василий Николаевич (1913—1981) — командир танкового батальона, гвардии капитан, Герой Советского Союза.
 Лагутин, Виктор Никифорович (1924—2000) — советский и российский хозяйственный деятель, учёный в области авиационных строительных материалов.
 Лагутин, Дмитрий Александрович (род. 1990) — российский прозаик.
 Лагутин, Дмитрий Викторович (род 1971) — российский футболист.
 Лагутин, Игорь Васильевич (род. 1964) — российский актёр.
 Лагутин, Константин Власьевич (1866—?) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва.
 Лагутин, Леопольд Бабукариевич (род. 1986) — российский баскетболист.
 Лагутин, Михаил Александрович (1909—1944) — Герой Советского Союза.
 Лагутин, Павел Филиппович (1896—1975) — советский генерал-лейтенант.
 
 Лагутин, Юрий Васильевич (1949—1978) — советский гандболист.

Лагутина, Мария Ивановна (Неупокоева; 1927—1986) — бригадир маляров треста «Курганжилстрой», Курганская область, Герой Социалистического Труда.

Топоним 
 Лагутин — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области.